Kvindernes spydkast under sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro blev holdt i perioden 16.–18. august 2016 i Olympic Stadium.

Referencer 

Spydskast (damer)
Kvindesport under OL